Le Jungle Juice est un cocktail.
 Jungle Juice est un film américain réalisé par Tony Vitale en 2001.
 Jungle Juice est un film sud-coréen réalisé par Cho Min-ho en 2002.
 Jungle Juice, groupe rock blues emmené par Nanex Crooner, créé en 2001. 2 albums.